Namco System 23 è una scheda madre arcade prodotta e sviluppata da Namco. Messa in commercio nel 1997, è l'ultima scheda madre arcade prodotta dalla società che si basa sul proprio design personalizzato. Come il System 22, il System 23 è caratterizzato da una variante più potente chiamata Super System 23. Una delle caratteristiche del System 23 è il "Gashin Strong Bass System," che è semplicemente un amplificatore di bassi collegato al sistema audio. È stato seguito dal Namco System 10 nel 2000.

Specifiche tecniche del System 23

Main CPU: 133 MHz IDT R4650 64-bit. Super System 23. utilizza un chip da 166 MHz e il Super System 23 Evolution 2 utilizza una chip da 200 MHz
Sound CPU: 16.9344 MHz Hitachi H8/3002
Sound Chip: Namco C352 Sample playback
I/O CPU: Gorgon e System 23 utilizzano Hitachi H8/3334 mentre Super System 23 e Super System 23 Evolution 2 usano il PIC16Cxx
Extra I/O CPU: Hitachi SH-2 usato solamente nel Super System 23 GMEN
Grafica: Namco-proprietary hardware, capable of texture mapping and Gouraud shading

Lista dei giochi Gorgon / System 23 / Super System 23 / Super System 23 GMEN / Super System 23 Evolution 2
 500GP (1998)
 Angler King (1998)
 Crisis Zone (1999)
 Downhill Bikers (1997)
 Final Furlong (1997)
 Final Furlong 2 (1999)
 Guitar Jam (1999)
 Gunmen Wars (1998)
 Motocross Go! (1997)
 Panic Park (1997)
 Race On! (1998)
 Rapid River (1997)
 Time Crisis II (1997)

Note

Collegamenti esterni

Macchine arcade
Schede arcade Namco